Чемпионат Великобритании по снукеру 1996 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 15 ноября по 1 декабря 1996 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Стивен Хендри, выигравший в финале у Джона Хиггинса со счётом 10:9.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 70 000
 Финалист: £ 37 000
 Высший брейк: £ 5 000

Высший брейк 

 140 — Стивен Хендри

Результаты

Предварительные раунды 

Первый раунд

Матчи из 17 фреймов

 Стивен Хендри 9:6 Доминик Дэйл 
 Роберт Милкинс 9:3 Нил Фудс 
 Дэвид Грэй 9:6 Дэйв Харольд 
 Энтони Хэмилтон 9:3 Квинтен Ханн 
 Джеймс Уоттана 9:3 Джонатан Бёрч 
 Пол Хантер 9:0 Вилли Торн 
 Терри Мёрфи 9:7 Ронни О'Салливан 
 Мик Прайс 9:6 Эдди Мэннинг 
 Алан Макманус 9:6 Иан Сарджент 
 Гэри Уилкинсон 9:2 Брайан Морган 
 Билли Снэддон 9:6 Даррен Морган 
 Род Лоулер 9:5 Даррен Кларк 
 Тай Пичит 9:7 Джимми Уайт 
 Джо Джонсон 9:8 Дин О'Кейн 
 Джон Пэррот 9:4 Ноппадон Ноппачорн 
 Мартин Кларк 9:6 Тони Джонс 
 Карл Броутон 9:8 Питер Эбдон 
 Крис Смолл 9:4 Дэвид Ро 
 Ален Робиду 9:7 Джейсон Уэстон 
 Стивен Ли 9:3 Джейсон Принс 
 Стив Дэвис 9:5 Джейми Бёрнетт 
 Шокат Али 9:4 Джейсон Фергюсон 
 Кен Доэрти 9:2 Ник Пирс 
 Деннис Тейлор 9:5 Питер Лайнс 
 Найджел Бонд 9:0 Пол Уайкс 
 Джо Свэйл 9:8 Марк Кинг 
 Марк Уильямс 9:3 Тони Чеппел 
 Ясин Мерчант 9:5 Дэйв Финбоу 
 Тони Драго 9:4 Алан Бёрнетт 
 Энди Хикс 9:4 Ник Терри 
 Джон Хиггинс 9:8 Стив Ньюбери 
 Маркус Кэмпбелл 9:6 Стив Джеймс 

Второй раунд

Матчи из 17 фреймов

 Стивен Хендри 9:5 Роберт Милкинс 
 Энтони Хэмилтон 9:8 Дэвид Грэй 
 Пол Хантер 9:5 Джеймс Уоттана 
 Терри Мёрфи 9:6 Мик Прайс 
 Алан Макманус 9:7 Гэри Уилкинсон 
 Билли Снэддон 9:7 Род Лоулер 
 Джо Джонсон 9:6 Тай Пичит 
 Джон Пэррот 9:8 Мартин Кларк 
 Карл Броутон 9:6 Крис Смолл 
 Ален Робиду 9:6 Стивен Ли 
 Стив Дэвис 9:7 Шокат Али 
 Кен Доэрти 9:4 Деннис Тейлор 
 Найджел Бонд 9:6 Джо Свэйл 
 Марк Уильямс 9:3 Ясин Мерчант 
 Тони Драго 9:5 Энди Хикс 
 Джон Хиггинс 9:5 Маркус Кэмпбелл

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1996 год в снукере